

Sigle 
 Krajowa Izba Gospodarcza – Camera di Commercio polacca

Codici 
 KIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koingnaas (Sudafrica)
 kig – codice ISO 639-3 della lingua kimaama

Informatica 
 Kig – applicazione di geometria interattiva per KDE